De sidste dages hellige henviser til flere artikler:

 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige – almindeligt kendt som Mormonkirken
 Den danske modstandsbevægelse – danskere, der først blev modstandsfolk fra d. 4. maj 1945 kaldtes for De sidste dages hellige